Choquer peut signifier :
 faire subir un choc
 choquer, dans le nautisme : donner du mou à un cordage
 Luc Choquer, photographe.